

Anno 
 1838 – (MDCCCXXXVIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1838 a.C.

Matematica 
 1838 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1838 Ursa – asteroide della fascia principale del sistema solare